Eleasar ben Zadok ist der Name folgender Personen:

 Eleasar ben Zadok I., jüdischer Gelehrter des Altertums
 Eleasar ben Zadok II.,  Tannaite (jüdischer Gelehrter des Altertums), wirkte Ende des ersten/Anfang des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts